Американски ейл () може да се отнася до:
 Американски пейл ейл (American Pale Ale) - американски светъл ейл, вариант на английския пейл ейл.
 Американски амбър ейл (American Amber Ale) – американски ейл с кехлибарен цвят.
 Американски браун ейл (American Brown Ale) – американски кафяв ейл.